Lengyel László
 Lengyel László (1883–1935) újságíró, író
 Lengyel László (1936–1957) segédmunkás, 1956-os szabadságharcos
 Lengyel László (1950) közgazdász, publicista, politológus
 Lengyel László (1955) szinkronrendező
hasonló nevűek
 Lengyel L. László (1958) újságíró
 Lengyel László Béla (1891–1957) zeneszerző